«Валлетта» () — футбольный клуб Валлетты, столицы Мальты. Клуб был основан в 1943 году путём объединения клубов Valletta Prestons, Valletta St. Paul’s и Valletta United. В футбольный клуб входит также одноименная футзальная команда, участвующая в высшей футзальной лиге Мальты.

История клуба 
Официально ФК «Валлетта» был основан в 1943 году в результате слияния команд «Prestons», «St. Paul’s» и расформированной «Валлетта Юнайтед», которая представляла столицу в национальном чемпионате с 1904 по 1932 год и дважды становилась чемпионом Мальты.

В сезоне 1996—1997 года «Валлетта» победила во всех пяти чемпионатах, проводимых на Мальте: Премьер-лиге, Ротманс Трофи, Кубке Супер-5, Кубке Левенбрау и Суперкубке.

В 2001 году к пяти мальтийским чемпионатам добавился Столетний кубок, посвящённый столетию Мальтийской футбольной ассоциации. Это позволило «Валлетте» побить собственный рекорд, завоевав шесть кубков в одном сезоне.

Всего за свою историю к 2015 году команда 22 раза побеждала в национальном чемпионате, уступая по этому показателю только «Слима Уондерерс» и «Флориане» (26 и 25 побед соответственно).

Состав 
по состоянию на 17.08.2021

Достижения 
 Чемпионат Мальты:
  Чемпион (25): 1914/15, 1931/32, 1944/45, 1945/46, 1947/48, 1958/59, 1959/60, 1962/63, 1973/74, 1977/78, 1979/80, 1983/84, 1989/90, 1991/92, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 2000/01, 2007/08, 2010/11, 2011/12, 2013/14, 2015/16, 2017/18, 2018/19
  Вице-чемпион (18): 1926/27, 1927/28, 1956/57, 1960/61, 1961/62, 1963/64, 1964/65, 1968/69, 1978/79, 1982/83, 1988/89, 1990/91, 1992/93, 1993/94, 1995/96, 2008/09, 2009/10, 2014/15
  Бронзовый призёр (21): 1913/14, 1919/20, 1923/24, 1924/25, 1925/26, 1928/29, 1929/30, 1930/31, 1937/38, 1948/49, 1950/51, 1952/53, 1969/70, 1971/72, 1976/77, 1985/86, 1986/87, 1994/95, 1999/00, 2002/03, 2012/13
 Кубка Мальты:
  Обладатель Кубка (13): 1960, 1964, 1975, 1977, 1978, 1991, 1995, 1996, 1997, 1999, 2001, 2010, 2014
  Финалист Кубка (13): 1947, 1957, 1959, 1962, 1970, 1976, 1983, 1985, 1992, 1994, 1998, 2009, 2011
 Суперкубка Мальты:
  Обладатель Суперкубка (10): 1990, 1995, 1997, 1998, 1999, 2001, 2008, 2011, 2012, 2013
  Финалист Суперкубка (5): 1987, 1992, 1993, 1996, 2014

Выступления в турнирах УЕФА

Кубок обладателей кубков УЕФА

Кубок Интертото

Лига Европы УЕФА

Лига чемпионов УЕФА

Руководство 

  Harry Tedder (1949—50)
  Jock Gilmour (1958—59)
  William Dingwall (1959—60)
  Carm Borg (1962—63)
  Tony Formosa (1968—70)
  Josie Urpani (1970—72)
  Tony Formosa (1973—75)
  Terenzio Polverini (1976—1977)
  Lolly Debattista (1977—1979)
  John Calleja (1979—1980)
  Joe Cilia (1982—84)
  Tony Formosa & Joe Micallef (1986—88)
  George Busuttil (1989—90)
  Eddie Vella (1990—91)
  Tony Euchar Grech (1991—93)

  Lawrence Borg (1993—1994)
  Joe Cilia и  Edward Aquilina (1994—95)
  Edward Aquilina (1995—98)
  Krasimir Manolov (1998—01)
  Georgi Deyanov (2001—02)
  Dennis Fenech (2002—03)
  Atanas Marinov (2003—04)
  J.J. Aquilina (2004—05)
  Paul Zammit и  Anton Cremona (2005—2009)
  Тон Каанен (2009—2010)
  Jesmond Zerafa (2010—2011, 2020—н.в.)
  Mark Miller и  André Paus (2012—2014)
  Гилберт Аджиус (2014)
  Ivan Zammit (2014—2015)
  Paul Zammit (2015—2017)
  Zoran Popović (2017)
  Danilo Dončić (2017—2019)
  Гилберт Аджиус (2019)
  Darren Abdilla (2019—2020)
  Джованни Тедеско (2020)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Мальты